Robert Beyer est le nom porté par plusieurs personnalités.
 Robert Beyer (1901-1989), ingénieur du son et compositeur allemand
  (1969-), acteur allemand
  (1959-), homme d'affaires américain
  (1920-2008), physicien américain

Homonymie de personnes